DF-1 beziehungsweise DF1 bezeichnet:
 einen ehemaligen Anbieter für digitales Fernsehen, siehe DF1
 ein sowjetisches Flugzeug, siehe Fjodorow DF-1
 eine chinesische ballistische Rakete, siehe Dongfeng 1

Abkürzung